Домар (; ) — многозначное слово.

 Домар — герой скандинавских саг.

Фамилия 
 Домар, Евсей (1914—1997) — американский экономист.

Название нескольких коммун во Франции 
 Домар-ан-Понтьё — в департаменте Сомма.
 Домар-сюр-ля-Люс — в департаменте Сомма.